Тетраселенид трипразеодима — бинарное неорганическое соединение
празеодима и селена
с формулой PrSe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание чистых веществ в вакууме:

Физические свойства 
Тетраселенид трипразеодима образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I 3d,
параметры ячейки a = 0,89038 нм, Z = 4,
структура типа тетрафосфида тритория ThP
.

При температуре -233°С (40 К) происходит фазовый переход в кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 2d,
параметры ячейки a = 0,8844 нм, c = 0,8890 нм, Z = 4
.
Также в соединении происходит фазовый переход при температуре 1050°С.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1645°С
или конгруэнтно плавится при температуре 1800°С
и имеет область гомогенности 57,1÷60 ат.% селена
.

Примечания 

празеодима
Селениды празеодима